Beri kann bezeichnen:

 eine Sprache in Sudan, Bari (Sprache)
 Business Environmental Risk Index, BERI-Index

Siehe auch:
 Beeri
 Beri Beri

ru:Бери (значения)